Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in Sint-Jozef, een wijk extra muros van Brugge. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Brugge